Holy Smoke est une chanson du groupe Iron Maiden sortie en 1990.
 Holy Smoke est un album de Peter Murphy sorti en 1992.
 Holy Smoke est un film américano-australien réalisé par Jane Campion en 1999.